Bridges to Babylon Tour — мировой концертный тур британской рок-группы The Rolling Stones в поддержку альбома Bridges to Babylon.

Сет-лист 

 «(I Can't Get No) Satisfaction»
 «Let's Spend the Night Together»
 «Flip the Switch»
 «Gimme Shelter»
 «Anybody Seen My Baby?»
 «Saint of Me»
 «Out of Control»
 «Miss You»
 «All About You»
 «Wanna Hold You»
 «Sympathy for the Devil»
 «Tumbling Dice»
 «Honky Tonk Women»
 «Start Me Up»
 «Jumpin' Jack Flash»
 «You Can't Always Get What You Want»
 «Brown Sugar»

Даты выступлений

Примечания 

Концертные туры The Rolling Stones